Міжнародна конференція з навчальних представлень () — щорічна наукова конференція на теми глибинного навчання, навчання представлень, навчання з підкріпленням та проблем з навчанням у великих масштабах і неопуклою оптимізацією, що проводиться з 2013-го року.

Роки 
 2017: 24 — 26 квітня, Тулон, Франція
 2016: 2 — 4 травня, Сан-Хуан, Пуерто-Рико
 2015: 7 — 9 травня, Сан-Дієго, США
 2014
 2013: 2 — 4 травня, Скоттсдейл, США

Див. також

Примітки

Посилання 
 

Конференції зі штучного інтелекту